Електрична проникність вакууму (electric permittivity of vacuum або Vacuum permittivity), або електрична стала (electric constant)) у Міжнародній системі величин (ISQ) — фундаментальна фізична константа, яка об'єднує механічні (такі, як «час», «довжина», «маса») та електромагнітні величини (такі, як електричний заряд, наприклад, в законі Кулона).. Позначається символом . Також називається електричною проникністю вільного простору (permittivity of free space) або пустого простору (empty space).

В системі ISQ швидкість світла у вакуумі  слід позначати іншим символом  з таким значенням:  м · с-1 (NIST визначення метра : дивись останнє твердження), а також магнітну константу , яка визначена як
 Гн · м-1 (NIST визначення ампера :дивись останнє твердження), що приводить до електричної константи визначеної у вільному просторі такою формулою:

А2с4 кг-1м-3 в системі SI або Кл2Н−1м−2 або Ф м−1, використовуючи похідні фізичні одиниці. е1В-1м-1, конвертуючи до
елементарного електричного заряду. (Ця величина взята з NIST  . Підсумок для цих визначень представлений в Звіті 2006 CODATA.) Три крапки «…» зовсім не означає експериментальну невизначеність, а лише довільне переривання ірраціонального числа.

Ця величина також називається багатьма іншими іменами, включаючи електрична проникність вільного простору (permittivity of free space),
або пустого простору, або виразом вакуумна діелектрична константа (dielectric constant of vacuum)
(хоч цей вираз і є дещо неоднозначний для сучасного використання, як це буде показано нижче).

Використання в інших системах вимірювання 

В інших системах електромагнітних величин цей параметр рівний . Це справедливо для Системи Гауса, Система одиниць Лоренца-Хевісайда, а також дехто використовує Природну систему одиниць (тоді як інші вибирають значення ,  наприклад, в електростатичній системі СГС).

Константа Кулонівської сили (Coulomb force constant) або електростатична константа (electrostatic constant) ke може бути виражена як (дивись Закон Кулона):

  Кл−2Н1·м2
  e-1В1м1.

Термінологія 

Так склалося історично, що константа  була знана під багатьма різними іменами. Вираз «електрична проникність вакууму» («vacuum permittivity»), або його варіанти, такий як «електрична проникність у вакуумі/ вакууму» («permittivity in/of vacuum»), «електрична проникність пустого простору» («permittivity of empty space»), або «електрична проникність вільного простору» («permittivity of free space» є широко розповсюджені.
Організації по стандартизації фізичних величин по всьому світу сьогодні використовують термін «електрична константа» («electric constant»), як загальновизнаний вираз для позначення цієї величини, і офіційна документація в більшості організацій визнала цей термін (хоч вони продовжують використання старих термінів як синонімів).

Іншим історичним синонімом був «діелектрична константа вакууму» («dielectric constant of vacuum»), або скорочено «діелектрична константа» («dielectric constant») часто використовувалась в минулому для абсолютної проникності. Проте в сучасному використанні "діелектрична константа" типово відноситься до величини відносна електрична проникність , але навіть це вживання уже "вийшло з використання" деякими організаціями по стандартизації у порівнянні з відносна електростатична проникність. Звідси також випливає те, що термін "діелектрична вакуумна константа"("dielectric constant of vacuum") для електричної константи for the electric constant  також вийшов із вживання у більшості сучасних авторів, хоч деякі випадки його використання ще мають місце.

Недавно прийнятий вираз "електрична константа" уникає використання слова "проникність" в імені , і також як додаток використовує "вільний простір" або "вакуум" (що не є такою простою добавкою, як це може здатися). Термін "електрична константа" уникає припущення того, що , яка є похідною величиною, основаною на величині c0 та , як це було вказано вище, є "властивість" чогось фізично досяжного. 

Для замітки, константа може позначатися як , так і , використовуючи обидва звичайні гліфи для літери епсилон.

Проникність вакууму
Вільний простір, або вакуум є типова ідеалізація, що приймається на віру (оскільки є аксіома) в різноманітних фізичних теоріях, і тому реальна система до нього може лише "наближатися", хоч він і є фізично недосяжним. Досяжний вакуум називається частковим вакуумом (partial vacuum).
 

Електрична проникність вільного простору по визначенню . Іншими словами, відносна електрична проникність вільного простору є 1 по визначенню. Припускаючи, що вільний простір є недосяжний, величина метр визначається із фіксованого значення c0, і ампер визначається через фіксоване значення . Таким чином, фіксуючи і  одночасно. (Для детальнішого ознайомлення з даним предметом вибору незалежних одиниць дивись Джексона.)

На відміну від вакууму класичної фізики, сучасна фізика вакууму відноситься до т.з. вакуумний стан або квантовий вакуум, котрий є «без сумніву простим пустим простором». Таким чином, вільний простір не є синонім для фізичного вакууму. Для детальнішого розгляду дивись статтю по вільний простір та вакуумний стан.

Посилаючись на частковий вакуум, котрий використовується в лабораторіях для встановлення еталонів в системі SI, виникає завпитання наскільки частковий вакуум є адекватним до вільного простору, і які корекції (якщо необхідно) слід зробити для отриманих експериментальних результатів. Наприклад, корекцій стосовно ненульового тиску, що обов"язково.
Експерименти повинні враховувати нові властивості вакуумного стану,  передбачені корекції на дату є настільки малі, що вони не впливають на «необхідні корекції, які повинні бути використані для врахування актуальних умов» при установленні еталона метра чи ампера.

Для розгляду останніх досягнень в галузі часткового вакууму, див. статтю
ультрависокий вакуум та вільний простір.

Зауваження 
Слід відзначити, що існує досить упереджене відношення до магнітної та електричної констант з боку прихильників системи СГС, яке має витоки з раннього етапу становлення системи ISQ. В ті часи і магнітна, і електрична константи визначалися чисто формально, як розмірні числові множники, що залежать від числа «пі» у вигляді:

 Ф/м.

Відношення сучасної електричної константи, до раніше штучно введеної рівне:

 ,

тобто не дуже сильно відрізняється від сьогочасного значення, яке визначається через швидкість світла у вакуумі. Звідси також «ростуть корені» несприймання т.з. хвильового опору вакууму, який в старих позначеннях був:

  Ом,

тобто майже ціле число 377 Ом. Насправді сучасне значення цього опору рівне 376,730313 Ом і визначається швидкістю світла у вакуумі.

Примітки

Див. також 

 Магнітна константа
 Швидкість світла
 Вакуум
 Хвильовий опір вакууму

 Рівняння Максвелла
 Хвильове рівняння
 Плоска хвиля

Фізичні константи
Електричні величини